Грейфер ( від  — хапати):

 Грейфер — Скачковий механізм в кінознімальній, монтажній і кінопроекційній апаратурі, має принаймні один елемент, що періодично входить в зачеплення з перфорацією кіноплівки.
 Грейфер — широкозахватний пристрій, що навішується на вантажопідйомні машини й екскаватори.
 Грейферний кран